De tiende etappe van de Ronde van Spanje 2012 was een vlakke rit en werd verreden op 28 augustus 2012 over een afstand van 166,4 km van Ponteareas naar Sanxenxo.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers 
  John Gadret (AG2R-La Mondiale); kampt met spijsverteringsproblemen en is niet meer gestart.

10
Sport in Galicië